La médiatisation désigne l'existence d'un intermédiaire, un obstacle, entre deux choses. Elle désigne aussi le fait de placer un tel intermédiaire.

Elle désigne plus particulièrement :
 la Médiatisation (féodalité), c'est-à-dire l'annexion d'une monarchie par une autre, de telle manière que l'ancien souverain de l'État annexé conserve ses titres de noblesse;
 dans le langage courant, la Médiatisation (média) : la publicité d'un évènement ou une personne par les médias, compris comme la presse, la télévision et les autres vecteurs modernes de l'information.